{{Ficha de competición deportiva
|nombre          = Serie Mundial de Rugby 7
|nombre_original = World Rugby Sevens Series
|deporte         = Rugby
|tipo            = Masculino
|imagen          = 
|imagen_tamaño   = 
|imagen_pie      = 
|país            = 
|fecha           = 18 de noviembre de 2000al 3 de junio de 2001
|edición         = II
|cantidad de torneos = 9
|organizador     = International Rugby Board
|posición         = 
|campeón          = |subcampeón       = 
|tercero          = 
|cuarto           = 
|anterior        = 1999-00
|actual          = Serie Mundial de Rugby 7 de la IRB 2000-2001
|siguiente       = 2001-02
|página web      = http://www.worldrugby.org/sevens-series
}}
La Serie Mundial de Rugby 7 2000-01''' fue la 2ª temporada del circuito de selecciones nacionales masculinas de rugby 7.

Etapas

Tabla de posiciones

Véase también

Referencias